Чемпионат Европы по фигурному катанию 2008 — соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2007/2008 годов. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. Участие могли принять спортсмены которым на 1 июля 2007 года исполнилось 15 лет.

Чемпионат Европы 2008 года прошёл с 22 января по 27 января 2008 года в «Dom Sportova» в Загребе (Хорватия).

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду 

WD=снялись по травме

Медальный зачёт

Квалификация на чемпионат Европы 2009 года 
Следующие страны, по результатам выступлений своих фигуристов завоевали право выставлять более одного участника (пары) на чемпионате Европы 2009:

Расписание 
Время CET
 вторник, 22 января
 14:00 Танцы на льду — Обязательный танец
 18:30 Церемония открытия
 19:15 Пары — Короткая программа
 среда, 23 января
 12:15 Мужчины — Короткая программа
 18:30 Пары — Произвольная программа
 четверг, 24 января
 13:30 Танцы — Оригинальный танец
 18:30 Мужчины — Произвольная программа
 пятница, 25 января
 12:15 Женщины — Короткая программа
 18:30 Танцы — Произвольный танец
 суббота, 26 января
 13:00 Женщины — Произвольная программа
 воскресенье, 27 января
 15:00 Показательные выступления

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные соревнования по фигурному катанию в Хорватии
Международные спортивные соревнования в Загребе
2008 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2007/2008
Чемпионаты Европы в 2008 году
Чемпионаты Европы в Хорватии
Январь 2008 года
Спорт в Хорватии в 2008 году